Street Bulldogs foi uma banda de hardcore brasileira formada em Pindamonhangaba em 1994. Uma das maiores banda do cenário underground brasileira, teve sua popularidade quando a MTV vinculou a uma vinhenta o som da banda.

Em 2008 fez um show de despedida, no espaço LUX na abertura do show do Face to Face e todos os ex-integrantes do Street tocaram juntos.

Já em 2010 o Street Bulldogs retornou para fazer dois shows para a gravação do DVD ao vivo, que tinha como previsão de lançamento no final de 2011, porem foi lançado em 10 de Agosto de 2012. Na pré-venda do DVD, foi feito um kit exclusivo contendo camiseta, button e adesivo.

Discografia 
 Street Bulldogs vs. Hangar 110 (2012)
 Tornado Reaction (2004)
 Unlucky Days (2003)
 Faster, Louder and Alive (2002)
 Question your Truth (2001)
 Street Bulldogs (1998)

Ligações externas 
 História da Banda
 Entrevista com a banda
 Sobre a gravação do DVD
 Resenha do show
 Sobre a Banda
 A volta

Bandas de São Paulo (estado)
Bandas formadas em 1994